Сражение у Куддалора — название битв возле города Куддалор:

 Сражение у Куддалора (Battle of Cuddalore, 1748) — во время Войны за австрийское наследство;
 Сражение у Куддалора (Siege of Cuddalore, 1758) — во время Семилетней войны;
 Сражение у Куддалора (Battle of Cuddalore, 1782) — во время Войны за независимость США;
 Сражение у Куддалора (1783) — во время Войны за независимость США.